Rádio Universitária FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Opera no dial FM, na frequência 107,9 MHz e pertence a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, órgão de apoio à Universidade Federal do Ceará (UFC). A rádio foi fundada em 15 de outubro de 1981 e sua programação é composta por produções de alunos e professores dos cursos da própria universidade, além de possuir programação musical baseada em ritmos musicais brasileiros diversos, com ênfase na música nordestina.

Programas 
Atuais

 5 Toques
 Antologia da Música Popular Brasileira
 Arquivo de Cera
 Brasileirinho
 Brasil em Todos os Tempos
 Brasil Novos Sons
 Cantando Nossa História
 Cantos do Mundo
 Casa Aberta
 Cordas, Bandas e Metais
 O Disco da Semana
 Encontro com o Blues
 Encontro com o Jazz
 Escutar e Pensar
 Fim de Tarde
 Frequência Beatles
 IFCE no Ar
 Jornal da Universitária
 Memória 107
 Minha Bossa Nova
 Minuto da Língua
 MPB Especial
 MPB Social Club
 Música, Câmera, Ação
 Música Erudita
 Musicultura
 Noite de Serenata
 Novas Dimensões
 Pausa Musical
 Pessoal do Ceará
 Rádio Debate
 Rádio Livre
 Rádio Revista
 Reouvindo o Nordeste
 Revista da Educação
 Roda de Samba
 Romântico 107
 Saúde e Prevenção
 Se Liga!
 Sem Fronteiras
 Sempre aos Domingos
 Todos os Sentidos

 Extintos

 Acelerador
 Conversando com Arte
 Cultura e Música
 Hiperlink
 Jornal da Educação
 Jornal da Universitária 2ª Edição
 Mundo do Trabalho
 Programa Roquette Pinto
 Rádio Ativa
 Rádio Bancários

Ligações externas 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará
Estações de rádio universitárias do Brasil
Estações de rádio de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 1981
Estações de rádio públicas do Brasil